Атаджанов — фамилия; имеет женскую форму Атаджанова.
 Атаджанов, Алихан Рахматович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, народный депутат СССР.
 Атаджанов, Ата (1922—1989) — туркменский советский писатель, поэт и драматург, народный писатель Туркмении.
 Атаджанов, Джумадурды (1913—1969) — председатель колхоза имени Хрущёва Марыйского района Марыйской области, Герой Социалистического Труда.
 Атаджанов, Лев Амаякович (1924—1986) — советский инженер и учёный, специалист в области космического телевидения, лауреат Государственной премии СССР (1981).
 Атаджанов, Хаит — звеньевой колхоза имени Тельмана Ильялинского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.

Атаджанова 
 Атаджанова, Курбанбиби Сенгреновна (род. 1947) — бывший Генеральный прокурор Туркмении.
 Примечания